Pituranthos korolkowi är en flockblommig växtart som beskrevs av Schinz. Pituranthos korolkowi ingår i släktet Pituranthos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
korolkowi